Zion Lutheran Church steht für:

 Zion Church of the City of Baltimore, Kirche und Kirchengemeinde in Baltimore, Vereinigte Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Zion Lutheran Church (Connecticut), ID-Nr. 87002127
 Zion Lutheran Church (Minnesota), ID-Nr. 99001269
 Zion Lutheran Church (Missouri), ID-Nr. 00001374
 Zion Lutheran Church (New York), ID-Nr. 80002620
 Zion Lutheran Church (North Carolina), ID-Nr. 72000991
 Zion Lutheran Church (Cuyahoga County, Ohio), ID-Nr. 84000261
 Zion Lutheran Church (Erie County, Ohio), ID-Nr. 82001456
 Zion Lutheran Church (Oregon), ID-Nr. 96000169
 Zion Lutheran Church (Pennsylvania), ID-Nr. 72000094
 Zion Lutheran Church (South Dakota), ID-Nr. 80004527
 Zion Lutheran Church (Wisconsin), ID-Nr. 86001309

Siehe auch:
 Zion Evangelical Lutheran Church